Darro bezeichnet:

 Darro (Fluss), ein Fluss in der Provinz Granada in Spanien
 Darro (Granada), eine Gemeinde in der Provinz Granada in Spanien

Darro ist der Familienname folgender Personen:
 Frankie Darro (1917–1976; eigentlich Frank Johnson), US-amerikanischer Filmschauspieler

Siehe auch:
 Daro
 Darrow